Иодай ( «Бог печётся о нём», Йеxояда) — первосвященник, оказавший важные услуги государству и религии в Иудейском царстве при Иосафате, Иораме, Охозии и Иоасе.

Особенно важные услуги он оказал Иоасе, которого спас в малолетстве от ярости Гофолии, воспитал при Иерусалимском храме и возвёл на престол. До совершеннолетия царя был регентом. Под влиянием Иодая происходили все реформы в государственной и религиозной жизни того времени; но с его смертью рушились и все добрые начинания.

Согласно библии, Иодай умер в возрасте 130 лет и погребён в царской усыпальнице ().

Несмотря на то, что энциклопедия Брокгауза и Ефрона называет Иодая «первосвященником», по Библии он известен только как священник. Иосиф Флавий также не упоминает Иодая в списке первосвященников (Иудейские древности 10: 151—153).

Литература

Ссылки 

Иудейские первосвященники
Персоналии IX века до н. э.